Château de Lassay peut désigner:
 Château de Lassay, en Mayenne
 Château de Lassay dans la Sarthe

Toponymes 
 Lassay-les-Châteaux